Zeldenrust-Steelantcollege, later omgedoopt tot Lodewijk College, een middelbare school in Terneuzen
 ZSC (Westerhoven), een voetbalclub uit Westerhoven
 ZSC '62, een voetbalclub uit Scharendijke
 ZSC '04, een zaalvoetbalclub uit Zandvoort